Goodhope ou Good Hope peut faire référence à :

Localités

Botswana 
 Good Hope, ville au Botswana ;

États-Unis d'Amérique 
 Goodhope, une ville de Virginie-Occidentale ;
 Good Hope, un village du comté de McDonough dans l'Illinois ;
 Good Hope, une ville du comté de Cullman  dans l'État d'Alabama ;
 Good Hope, une localité du comté de Riverside, en Californie.

Cours d'eau
 Rivière Goodhope, cours d'eau d'Alaska aux États-Unis, dans la péninsule de Seward.
 Baie Goodhope, baie d'Alaska aux États-Unis, dans la péninsule de Seward.